IV Международный фестиваль фантастического кино в Авориазе (кинофестиваль) (Le 4-me edition du Festival international du film fantastique d'Avoriaz)  проходил во французских Альпах (Франция) в январе 1976 года.

Жюри 
 Микеланджело Антониони (Michelangelo Antonioni) — президент
 Сергей Бондарчук
 Патрис Шеро (Patrice Chereau)
 Аньес Варда (Agnes Varda)
 Эжен Ионеско (Eugene Ionesco)
 Жак Тати (Jacques Tati)
 Лесли Карон (Leslie Caron)
 Питер Флайшман (Peter Fleischmann)
 Марсел Джуллиан (Marcel Jullian)
 Феликс Лабисс (Felix Labisse)
 Робер Сабатье (Robert Sabatier)
 Джин Сиберг (Jean Seberg)
 Яннис Ксенакис (Iannis Xenakis)

Лауреаты 

Гран-при: не присуждался 

Спец. приз жюри: 

 «Последняя программа» (Final Programme, The), Великобритания, 1973, режиссёр Роберт Фуэст 

 «Королевский блеск» (Royal Flash), Великобритания, 1975, режиссёр Ричард Лестер

  Приз критики:  Разрежь меня на части! (Texas Chain Saw Massacre, The), США, 1974, режиссёр Тоуб Хупер

См. также

Ссылки
1976